McGown est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1947-2007), écrivaine britannique
 (né en 1972), nageur zimbabwéen
Rima Berns-McGown, femme politique canadienne
Tom McGown (1876-1956), joueur irlandais de rugby

Homonymie de patronyme